Людевиг — фамилия. Известные носители:
 Людевиг, Маргитта (1952) — восточно-германская легкоатлетка (толкание ядра, метание диска).
 Людевиг, Николай Юльевич (1877—1942) — российский и советский яхтсмен, организатор парусного спорта, педагог, конструктор яхт и буеров.